Арга-Кюель, Арга-Кюёль () — топоним (тиап: лимноним) в России якутского происхождения.

 Арга-Кюель — озеро, западнее оз. Урюнг, координаты 67°11'	151°56’.
 Арга-Кюель — озеро, в левобережье р. Атырдях, координаты 64°21'	126°01’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Чынгханга, координаты 64°05'	126°21’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Бас-Юрях, северо-западнее озера Делинде, координаты 65°44'	124°26'.
 Арга-Кюель — озеро, между р. Орто-Олунгда и р. Олунгда, координаты 64°46'	121°36'.
 Арга-Кюель — озеро, между р. Орто-Олунгда и р. Дянгха, координаты 64°41'	121°42’.
 Арга-Кюель — озеро, между р. Дянышка и р. Сян, координаты 64°59'	125°21’.
 Арга-Кюель — озеро, на правом берегу р. Тыалычыма, координаты 63°48'	120°21’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Чайник, координаты 70°35'	140°24’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Лена, координаты 60°36'	123°20’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Вилюй, координаты 62°54'	115°16’.
 Арга-Кюель — озеро, на правом берегу р. Марха, координаты 63°45'	118°10’.
 Арга-Кюель — озеро, в левобережье р. Тыалычыма, координаты 63°59'	120°35’.
 Арга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Егорша-Сян, координаты 68°27'	150°38’.
 Арга-Кюель — озеро, на Абыйской низменности, на водоразделе Уяндина — Дружина, координаты 68°19'	144°31'.
 Арга-Кюель (Кенкелейлях) — озеро, в левобережье р. Кутту, северо-западнее оз. Эден, координаты 63°01'	119°12'.

Примечания